Estação Espacial Internacional - em inglês, International Space Station
 Imposto sobre serviços de qualquer natureza - uma das tributações usadas no Brasil
 International Superstar Soccer - série de jogos eletrônicos

Desambiguações de siglas